Вадим Леонидович Сашу́рин (; 19 февраля 1970, Петрозаводск) — белорусский биатлонист, тренер по физической подготовке гандбольного клубка «СКА-Минск». Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (14 февраля 1996 года). Трёхкратный чемпион мира по биатлону, чемпион Европы. Обладатель 9 медалей чемпионата мира.

Начал заниматься биатлоном в 1979 году в Петрозаводской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по лыжным гонкам (первый тренер — Н. М. Тимошкин). В 1985 году приглашён в Витебское училище олимпийского резерва. В 1987—1991 годах — член юношеской, юниорской и молодёжной сборной СССР.

В Кубке мира по биатлону дебютировал в 1989 году. Неоднократный призёр чемпионатов мира в эстафете. Чемпион мира по биатлону (1996) в командной гонке (вместе с Петром Ивашко, Олегом Рыженковым, Александром Поповым).

Завершил свою карьеру в большом спорте в 2006 году, перейдя на должность тренера лыжной сборной Белоруссии. Старший тренер национальной команды Республики Беларусь по биатлону. С 10 июня 2013 года стал работать тренером-консультантом сборной Республики Карелия по биатлону.

Награждён Орденом Почёта (Белоруссия).

Достижения 
Чемпионаты мира
 1995 — бронзовая медаль в эстафетной гонке на 4 х 7,5 километра.
 1996 — золотая медаль в командной гонке, бронзовая медаль на дистанции 20 км и в эстафетной гонке.
 1997 — золотая медаль в командной гонке
 1999 — золотая медаль в эстафетной гонке, бронзовая медаль в гонке на 20 км.
 2001 — серебряная медаль на дистанции 20 км и в эстафетной гонке.

Примечания

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 3: Р — Я. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2011. — С. 64 — 384 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0127-8 (т. 3)

Ссылки 
 Профиль IBU
 В гостях у земляков
 Судьбы карельских олимпийцев

Биатлонисты СССР
Биатлонисты Белоруссии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы мира по летнему биатлону
Чемпионы Европы по биатлону